Osoby o tym nazwisku:
 Ahmed Ghanem Soltan – egipski piłkarz
 Jerome Soltan – amerykański architekt
 Neda Agha-Soltan – Iranka, jeden z symboli protestów irańskich